Diego Rubio – hiszpański kolarz
 Diego Rubio – chilijski piłkarz